Сантимбру има више значења:

 Сантимбру (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Сантимбру (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Општина Сантимбру (Алба), општина у округу Алба у Румунији
 Општина Сантимбру (Харгита), општина у округу Харгита у Румунији